As eleições legislativas na Grécia ocorreram a 7 de Julho e serviram para eleger os 300 deputados para o Parlamento Nacional. 

Inicialmente esperadas para Outubro, as eleições foram antecipadas para Julho após o primeiro-ministro Alexis Tsipras ter apresentado a sua demissão face à derrota do seu partido (SYRIZA) nas eleições europeias de 2019.

Partidos Principais

Resultados Oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados apenas se referem a partidos com mais de 1,00% dos votos:

Ver também
Política da Grécia
Parlamento da Grécia

Eleições na Grécia
Eleições em 2019
2019 na Grécia
Eventos de julho de 2019